Alp kan syfta på:

 ALP – ett enzym, se Alkalisk fosfatas
 Alp (namn) – ett turkiskt mansnamn
 Alpväxter – växter som bildar en karakteristisk vegetation på högfjällen mellan trädgränsen och de ständigt snötäckta områdena

Geografi

Schweiz 

 Alp (vattendrag), kantonen Schwyz,

Spanien 

 Alp (kommun) – Katalonien, Província de Girona,

Se även
 Alpin
 Alper
 Alperna

Robotskapade Spanienförgreningar